Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Patrick McEnroe che hanno battuto in finale Rick Leach e Jim Pugh 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)

 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Wembley Championship 1990